Капелло (от  «волос») — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Капелло, Ринальдо (род. 1964) — итальянский автогонщик.
 Капелло, Роберто (род. 1951) — итальянский пианист.
 Капелло, Фабио (род. 1946) — итальянский футболист и тренер.
 Капелло, Бьянка (1548—1587) — жена герцога Флорентийского.
 Капелло Романо
 Капелло Эрменехильдо-Карлос (1841—1917) — португальский моряк, путешественник.

См. также 
 Каппелло
 Capella